Казимеж Вихняж (; 18 января 1915 — 26 июня 1995) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Казимеж Вихняж родился в Познани. Актёрское образование он учился в актёрском студио у Польского театра в Познани и дебютировал в этом театре в 1931 году. Актёр театров в разных городах (Познань, Луцк, Лодзь, Люблин, Катовице, Быдгощ, Варшава). Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1959—1983 годах и во многих радиопередачах «Польского радио». Умер в Варшаве, похоронен на кладбище Воинское Повонзки.

Избранная фильмография

актёр

озвучивание 
 польские документальные и мультипликационные фильмы 1968—1978 гг.,
 музыкальные сказки,
 польский дубляж: Леди и Бродяга, Питер Пэн.

Признание 
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1956 — Золотой крест Заслуги.
 1967 — Кавалерский крест ордена Возрождения Польши.
 1975 — Офицерский крест ордена Возрождения Польши.
 1975 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1984 — Командорский крест ордена Возрождения Польши.
 1984 — Медаль «40-летие Народной Польши».

Примечания

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на кладбище Воинские Повонзки